Орво́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 8 км на північний захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 10328 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 24236,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Орво
 Орво на сайті французького Національного інституту географії

 Орво на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Орво на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Атлантична Луара